Der (das) Störr war ein Volumenmaß für Asche, aber auch für andere Dinge, in Tiroler Bergwerken.
 1 Störr = 1 Fuß in Länge, Breite und Höhe = 1 Kubikfuß = etwa 0,027 Kubikmeter
 1 Störr = 3 ½ Tröge

Literatur 
 Johann Georg Krünitz, Friedrich Jakob Floerken, Heinrich Gustav Flörke, Johann Wilhelm David Korth, Ludwig Kossarski, Carl Otto Hoffmann: Ökonomisch-technologische Enzyklopädie. Band 174, Paulische Buchhandlung, Berlin 1840, S. 627
 Joachim Heinrich Campe: Wörterbuch der deutschen Sprache. Band 4, Schulbuchhandlung, Braunschweig 1810, S. 681

Altes Maß oder Gewicht
Volumeneinheit